Arcàngela Badosa i Cuatrecasas (Sant Joan les Fonts, 1878 - Elda, 1918), germana de la congregació de les Germanes de la Mare de Déu del Mont Carmel i Serventa de Déu 
 Enrique Badosa Pedro (Barcelona, 1927), escriptor català en llengua castellana 
 Joan Badosa i Compte (Roses, 1884 - 1968), intèrpret de tible i compositor de sardanes
 Josep Badosa Montmany (Arenys de Mar, 1893 - Barcelona, 1937), fotoperiodista 
 Paula Badosa Gibert (Nova York, Estats Units, 1997), tennista